Wilhelm Willinger ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Willinger (Fotograf) (1879–1943),  österreich-ungarischer Fotograf
 Wilhelm Willinger (Politiker) (1914–2002), deutscher Politiker (FDP/DVP), MdL Baden-Württemberg